Pierre Léglise est un maître maçon notamment connu pour la réalisation de l’Hôtel de Ragueneau à Bordeaux en 1643.

Notes et références 

Architecte français du XVIIe siècle